Round and Round:

 Round and Round (пісня Imagine Dragons)
 Round and Round (пісня Ratt)
 Round and Round (пісня Тінкари Ковач)
 Round and Round (пісня Spandau Ballet)